Сигавей (Сигевей) — река в России, протекает по территории городского округа Усинск Республике Коми. Правый приток реки Лыжа.

География 
Устье реки находится в нескольких километрах к западу от села Усть-Лыжа, в 13 км по правому берегу реки Лыжа. Длина реки составляет 48 км. Имеет несколько притоков, самые крупные из которых правые Кизеръёль, Сэстэмвож и левый Вев-Верданвож.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Печора от водомерного поста у посёлка Шердино до впадения реки Уса, речной подбассейн реки — бассейны притоков Печоры до впадения Усы. Речной бассейн реки — Печора.

Код объекта в государственном водном реестре — 03050100212103000065393.

Примечания 

Притоки Лыжи
Реки городского округа Усинск